(née en 1980), chanteuse albanaise ;
  (né en 1992), footballeur austro-albano-macédonien ;
 Emir Bajrami (né en 1988), footballeur suédois ;
  (né en 1985), footballeur albanais ;
 Nedim Bajrami (né en 1999), footballeur suisse ;
 Selma Bajrami (née en 1980), chanteuse bosniaque ;
 Xhavit Bajrami (né en 1975), boxeur pieds-poings suisse.